L'extrapolation désigne l'utilisation d'une règle empirique en dehors du domaine où elle a été validée.

Par analogie, l'extrapolation désigne le fait de faire une supposition à partir d'autres situations ou d'états d'âmes qui ne sont pas complètement similaires.

En méthodologie 

En méthodologie, l'extrapolation est la déduction à partir d'éléments connus, voir Méthodes d'enseignement par interpolation et par extrapolation

En sciences expérimentales 

En mathématiques et en physique, l'extrapolation est le calcul d'un point d'une courbe dont on ne dispose pas d'équation, en dehors de l'intervalle (ou de la zone) pour lequel on dispose de données expérimentales. L'extrapolation s'oppose à l'interpolation, où l'estimation porte sur un point à l'intérieur de la zone expérimentale, zone dans laquelle on peut supposer que le phénomène étudié varie continûment et ne présente pas de variations qualitatives inattendues.

Voir aussi 

 .

Interpolation polynomiale